Contração de líbero - refere-se ao que está livre ou liberto.
 Floema - botânica
 Baco - deidade da mitologia romana
 Liber (cerveja) - marca de cerveja brasileira
 Libertários - Partido Libertário Brasileiro (sigla LIBER)

Localidades 
Libeř

Desambiguação